Kitty Lord et les Gardiens de l’Alliance de Mélusine Vaglio est le troisième tome de la tétralogie Kitty Lord. Le roman a été publié en 2007 aux éditions Hachette

Résumé 

L’agent du FBI Gwen Garber, spécialiste des disparitions d’enfants, vient enquêter à Peabody pour élucider le mystère d’un enfant inconnu qui a été retrouvé privé de ses globes oculaires. Tout en menant ses investigations qui la mettent sur la piste d’un gigantesque trafic d’organes d’enfants organisé par une femme Néphilim très médiatisée, Xaphany Végas, elle enquête sur Kitty. 

Toutes deux rencontrent le père Maxellende, celui qui a placé Kitty à l’institut Belmont à l’âge de cinq ans : il prétend qu’elle est le 666, le chiffre de la Bête annoncée dans l’Apocalypse ! 

Gwen retrouve Kara Lord, la mère de Kitty, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Celle-ci redoute sa propre fille et affirme être traquée par des êtres ailés maléfiques. 

Peu après, des inconnus contactent Kitty : ce sont les Gardiens de l’Alliance — les Fils de Lumière — qui luttent depuis des millénaires contre le retour des Néphilim. Les Gardiens pensent comme le Père Maxellende que Kitty est le « Mastéma », le Maître du Néant, dont parlent les Manuscrits retrouvés à Qumran. Ils tentent de la supprimer. 

Kitty fait alors une NDE, une expérience au bord de la mort, au cours de laquelle elle découvre le secret des trois petits points bleus qu’elle est seule à voir depuis des années. Quand elle revient de l’au-delà, elle porte un symbole mystérieux sur son bras : le sceau magique de Salomon. Devant un tel prodige, les Gardiens reconnaissent leur erreur et conviennent qu’elle est une Zaddikim. Les Zaddikim appartiennent à une lignée de Néphilim différente, parce que ce sont des Justes. 

	Alors que les signes d’un Nouvel Ordre du Monde se multiplient, les Gardiens veulent freiner la progression des Néphilim, qui sont parvenus à réunir les anciennes tribus oubliées : les Emim, les Réphaim, les Gibborim, les Anakim et les Zamzumim. Ils persuadent Kitty de s’inoculer un virus mortel pour anéantir Drake par contagion lors d’une Grande Conjonction. La présence du Rébis est une condition du règne des Néphilim.

Kitty va-t-elle parvenir à sauver le monde de la répression en tuant Drake et en se sacrifiant elle-même ? Ses amis Omégas pourront-ils lui venir en aide et arrêter les Néphilim ?

Chapitrage 

 Guet-apens
 La Neuromatrice
 L’enfant mutilé
 Grace Goodenough
 666
 Kara Lord
 Les Gardiens de l’Alliance
 N.D.E
 Le sceau de Salomon
 Jumeaux astraux
 Le Septuor
 Les tribus perdues
 Deus ex machina
 Game over

Roman de Kitty Lord
Roman français paru en 2007